Botànica:
 Garriga o garric, planta semblant a l'alzina però de port arbustiu
 Garriga o garrigar, agrupament vegetal on predomina el garric
 Toponímia:
 Garriga de Montllobar, indret del municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Garriga e Senta Olha, municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 La Garriga, municipi de la comarca del Vallès Oriental
 La Garriga (Abella de la Conca), partida del municipi d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà)
 La Garriga (Cardona), monument a la vila de Cardona (Bages)
 La Garriga (Navàs), muntanya al municipi de Navàs (Bages)
 La Garriga (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 La Garriga (Pinós), masia al municipi de Pinós (Solsonès)
 La Garriga (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Cal Garriga, edifici del municipi de Bràfim (Alt Camp).
 Can Garriga, diversos indrets
 Estació de la Garriga, estació de ferrocarril a la població de la Garriga (Vallès Oriental)
 Mas Garriga, masia del municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 Montmajor i la Garriga, entitat de població del municipi de Perelada (Alt Empordà)
 Serra de la Garriga, diversos indrets
 Biografies:
 Àngels Garriga de Mata (Sant Vicenç de Calders, 1898 - Barcelona, 1967), pedagoga, mestra i escriptora catalana
 Enric Garriga i Trullols (Barcelona, 1926 - 2011), activista polític 
 Francesc Garriga i Barata (Sabadell, 1932), poeta català
 Jaume Garriga i Torret (Lliçà de Vall, 1936 - 2018), mecànic i pilot de motociclisme català
 Joan Garriga, diversos personatges
 Josep Garriga (Barcelona, 1765 - ?), científic barceloní
 Josep Garriga i Buach (?, Sant Pere Pescador - ?), químic, metge i cirurgià empordanès dels segles  i 
 Miquel Garriga i Roca (Alella, 1804 - Barcelona 1888), arquitecte i urbanista
 Montserrat Garriga Cabrero (Cienfuegos, Cuba, 1865 - Barcelona, 1956), botànica
 Pere Garriga i Marill (Esparreguera, 1842 - les Corts, 1890), sacerdot i filòsof català
 Pilar Garriga i Anguera (Barcelona, 1956), traductora i escriptora
 Ramon Garriga i Boixader (Vic, 1876 - Samalús, 1968), escriptor, poeta i eclesiàstic català
 Ramon Manuel Garriga i Nogués (Vic, 1835 – Barcelona, 1906), catedràtic, filòleg i hel·lenista català, degà de la Universitat de Barcelona (1900 -1901)
 Rosa Maria Garriga i Llorente (Canet de Mar, ?), antropòloga i sociòloga catalana
 Salvador Garriga Polledo (Gijón, 1957), economista i polític
 Sebastià Garriga i Morera (1897 - 1972), escultor
 Teodor Garriga i Osca (Barcelona, 1909 - Tiana, 2008), locutor de ràdio
 Xavier Garriga i Cuadras (Sant Pere de Ribes, 1948), polític català
 Xavier Garriga i Jové (Barcelona, 1939), empresari i polític català
 Xavier Garriga Paituví, militant de les Forces Socialistes Federals
 Altres:
 Garriga (automòbil)''', automòbil fabricat a Barcelona